Ел Реаленго има више значења:

 Ел Реаленго (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Реаленго (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику